The Sea Gull – cortometraggio del 1914 diretto da Rollin S. Sturgeon
Una donna del mare (The Sea Gull) – film del 1926 diretto da Josef von Sternberg
The Sea Gull – film del 1968 diretto da Sidney Lumet
Il gabbiano (The Seagull) – film del 2018 diretto da Michael Mayer